Ziegelfeld steht für:

 Ziegelfeld (Gräfrath-Ost), Ortsteil in Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Ziegelfeld (Gräfrath-Süd), Ortsteil in Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland